Емилија(Галабово, 21. март 1982) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Весело момиче}- (2001)
 -{Нежни устни}- (2002)
 -{Ангел в нощта}- (2004)
 -{Самотна стая}- (2005)
 -{Мисли за мен}- (2006)
 -{Целувай ме – Best Ballads}- (2007)
 -{Родена съм да те обичам}- (2008)
 -{Така ми харесва}- (2010)
 -{Смелите си имат всичко}- (2012)
 -{Ех, Българийо, красива}- (2015)
 -{Акула}- (2020)

Спотови

Спотови на страним језицима

Фолклорни спотови

Тв верзије 

Рођени 1982.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи